Le bois de grève ou bois de marée ou bois flotté  (mais ce n'est pas sa seule signification) est du bois qui a été emporté sur une rive ou la plage d'une mer, d'un lac ou d'une rivière par l'action des vents, des marées ou des vagues.

Dans certaines zones littorales, le bois de grève est une nuisance majeure. Cependant, le bois lorsqu'il flotte dans l'océan, fournit abri et nourriture aux oiseaux, aux poissons et à d'autres espèces aquatiques. Les limnories, les teredos et les bactéries décomposent le bois et le transforment progressivement en nutriments réintroduits dans le réseau trophique. Parfois, le bois partiellement décomposé échoue à terre, où il abrite également des oiseaux, des plantes et autres espèces. Le bois de grève peut devenir la base des dunes de sable .

La plupart du bois de grève sont les restes d'arbres, en tout ou en partie, qui ont été emportés par l'océan, des suites d'inondations, de vents violents ou d'autres événements naturels, ou à la suite de l'exploitation forestière.  L'érosion et l'action des vagues peuvent rendre difficile, voire impossible, de déterminer l'origine d'un morceau particulier de bois de grève.

Le bois de grève peut être utilisé dans le cadre de meubles décoratifs ou d'autres formes d'art, et est un élément populaire dans les paysages d'aquariums.

Terminologie 
L'anglais utilise  ou ;il existe également un sous-ensemble de bois de grève (en ) comprenant les restes d'objets en bois fabriqués par l'homme, tels que les bâtiments et leur contenu jetés à la mer pendant les tempêtes, les objets en bois jetés dans l'eau depuis le rivage, les  tombés, ou la cargaison perdue des navires (), et les restes de naufrages de navires et bateaux en bois ().

L'OQLF traduit  par « Bois de grève » — bois jeté à la grève par la marée — ou « bois de marée ». Dans la traduction française des récits de voyage de Lord Dufferin, Letters From High Latitude en 1856,  est traduit par « bois flotté ». Le bois trouvé abondement sur les grèves du Spitzberg, est l’œuvre du Gulf-Stream, les murs des maisons sont lambrissées de ce bois. Les Annales hydrographiques de 1866 renseignent sur des masses de « bois flotté »: aux îles Seven; aux iles de Castren; au cap Loven et aussi mais en moindre quantité le long de route la côte nord de la Terre Nord Est; sur l'île Low, à la pointe Shoal, à la côte de Driftwood, dans la baie Lomme, sur la côte du Frith de l'Ouest, dans la baie Wijde, sur le promontoire de sable bas à Moffen, et au cap Sud. Les bois flottés intriquent, et la mission géographique Rabot sur l'Île Jan Mayen et au Spitzberg en 1891, ramène des échantillons de bois flotté pour investigations ultérieures.

Le bois flotté ou bois de flottage est selon les définitions les plus anciennes, un bois qui a été transporté par flottage: au lieu d'avoir été transporté par terre, il « a été mis à flot sur une rivière pour être conduit des forêts à son lieu de destination ». On l'amène en trains ou éclusées, liés avec des perches ou des rouettes sur des rivières navigables;. « Bois flotté » se dit aussi d'un bois à brûler qui est venu par flottage, c'est la définition retenue par le CNTRL. Bois flotté vient avec d'autres termes comme « bois perdu » , celui que l'on jette ordinairement dans les petites rivières qui n'ont pas assez d'eau pour porter des trains ni des bateaux;: « bois échappé » ou « bois volant » pour les bois abandonnés à la rivière; ou perdus au cours du flottage: le bois volant est celui qui par le flot vient droit au port où on le recueille; les bois échappé sont ceux qui par les inondations s'échappent dans prés & terres. Enfin les bois canards sont ceux qui demeurent au fond de l'eau ou qui s'arrêtent sur le bord des ruisseaux où l'on a jeté un « flot de bois » à bois perdu.

Utilisation comme bois de chauffage 
L'EPA inclut le bois de grève dans sa liste des «articles que vous ne devriez jamais brûler dans votre appareil [au bois]», car il «dégagera des produits chimiques toxiques lorsqu'il est brûlé».

Bois de grève dans l'histoire 
Selon la mythologie nordique, les premiers humains, Ask et Embla, furent formés de deux morceaux de bois de grève, un frêne et un orme, par le dieu Odin et ses frères, Vili et Vé. Les Vikings jetaient du bois dans la mer avant de toucher terre. L'emplacement du bois serait une indication de l'endroit où construire leurs . Le bois utilisé fonderait les piliers hauts de la nouvelle salle.

Alice Gray, la légendaire "  ", qui s'est battue pour préserver les Dunes de l'Indiana  qui contiennent quantités de bois de grève, a appelé son collège "Driftwood" et a fabriqué tous ses meubles en bois de grève.

Bois de grève ou bois flotté en Arctique 
Le bois de grève transporté par les rivières de l'Arctique était la principale, ou parfois la seule, source de bois pour certaines populations inuits et autres populations de l'Arctique vivant au nord de la limite des arbres, jusqu'à ce qu'elles entrent en contact régulier avec les commerçants européens. Le bois flotté provenait du sud de la baie d’Hudson et de la baie James, et s’échouait sur les plages à la fin de l’été ou en automne. À l’extrême nord du Nunavik, le bois flotté est petit et grêle, les Inuit le collectaient durant l’été par umiaq ou qajaq ; plus au sud, il était collecté en hiver, en utilisant des traîneaux à chiens.

Les bateaux traditionnels inuits comme le kayak étaient fabriqués à partir de cadres en bois de grève recouverts de peaux. Les Inuits ont classé le bois de grève en sept types différents, chacun possédant ses propres propriétés matérielles et visuelles uniques. Le bois de grève pouvait être utilisé pour fabriquer des arcs s'il était à fil droit et en assez bon état; ceux-ci ont été renforcés avec des câbles tendus. Les Inuits fabriquaient même des flèches avec du bois de grève; celles-ci étaient souvent courtes et munies de pointes (foreshafts) en os ou en bois. Les copeaux sec produites par le travail de ce matériau étaient collectées, stockées et utilisées pour allumer des feux toute l'année par les Inuits. Le bois brûlé aujourd'hui dans ces régions est principalement constitué de restes de structures en bois condamnées. Le bois de grève est encore utilisé comme bois d'allumage par certains. Les bois aux qualités résineuses, comme le cèdre, sont préférés pour leurs durées de combustion plus longues.

Sculptures en bois flotté 

Les sculptures en bois flotté sont des sculptures faites de bois de grève que l'on trouve sur les plages ou le long des berges. 

 À Kullaberg, en Suède, Lars Vilks a créa Nimis une œuvre d'art en bois de grève en 1980. Cette sculpture et deux autres  conduisirent à la déclaration de Ladonia en tant que nation indépendante.
 Des  d'Emeryville, en Californie et dans la zone des marais de la Baie de San Francisco à la fin des années 1960.
 Les   (parfois appelés «Green Oscars») sont sculptés dans du bois de grève.
 L'artiste Deborah Butterfield est connue pour ses sculptures de chevaux, initialement rendues à partir de bois de grève avant d'être coulées en bronze.
 En janvier, le festival annuel Driftwood and Sand se tient à Hokitika, en Nouvelle-Zélande.

Déclin 
Avec l'avènement des pratiques d'exploitation forestière industrielle, la quantité mondiale de bois de grève a diminué. Les premières photographies de la révèlent de plus grandes quantités de bois de grève sur les plages que ce qu'il y a aujourd'hui. De même, en voyageant dans l'Entrée Dixon à la fin des années 1800,   nota que de nombreuses plages étaient   .

Voir également 

 Verre de mer
 Large woody debris
 Laisse de mer

Références

Bibliographie 

*

 *

 

Bois